Bosko steht für:
 Bosko (Vorname), ein obersorbischer männlicher Vorname
 Bosko (Zeichentrickfigur), eine Zeichentrickfigur von Looney Tunes

Bosko ist der Familienname folgender Personen:
 Oswald Bosko (1907–1944), österreichischer Gerechter unter den Völkern

Siehe auch:
 Bosco